Djurak (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Djurak (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia